BAKS steht für:
 Bundesakademie für Sicherheitspolitik
 British Association for Korean Studies

Baks steht für:
 Baks, Ort im Komitat Csongrád-Csanád, Region Südliche Große Tiefebene, Ungarn

Baks ist der Familienname folgender Personen:
 Marissa Baks (* 1998), niederländische Radrennfahrerin

Abkürzung